El término mejilla puede referisrse a:
 La mejilla, cada una de las dos prominencias que hay en el rostro humano, debajo de los ojos.
 La mejilla, nombre con el que se conoce lo que, en  muchos tratados de mitilicultura, se denomina semilla del mejillón.